Col termine rhapsody (inglese per rapsodia) ci si può riferire a:

Cinema 
 Rapsodia (Rhapsody) – film del 1954 diretto da Charles Vidor

Danza 

 Rhapsody – balletto del 1980 di Frederick Ashton

Informatica
 Rhapsody – progetto di un nuovo sistema operativo sviluppato da Apple che nel 2000 è confluito in altri progetti.
 Rhapsody – servizio di musica digitale in abbonamento di RealNetworks
 Rhapsody – programma notazionale

Musica
 Rhapsody – nome originale del gruppo musicale italiano Rhapsody of Fire
 Rhapsody – duo canoro australiano
 Rhapsody – album di Bonnie Bianco, 1987

Navi
 MSC Rhapsody – nave da crociera
 SNAV Rhapsody – nave traghetto